Ру — родина відомих англійських шеф-кухарів, рестораторів, власників ресторанного господарства французького походження. Піднесення родини почалося з братів Альбера та Мішеля Ру. Їх батько й дід були м'ясниками й тримали м'ясну лавку.

Мережа ресторанів й готелів під названи «Ле Гаврош» та «Вотерсайд Інн», що належить представникам родини невелика, проте дуже популярна у світі. Два ресторана, що належать рестораторам Ру, входять до числа 25 найкращих ресторанів світу.

Найвідоміші представники родини Ру:
 Альбер Ру (1935)
 Мішель Ру (1941)
 Мішель Ру Молодший (1960)

Британські підприємці
Династії